

Persone 
 Alejandro Jodorowsky (1929) –  scrittore, fumettista, saggista drammaturgo, regista teatrale, cineasta, studioso dei tarocchi, compositore e poeta cileno naturalizzato francese
 Alma Jodorowsky (1991) – attrice, modella e cantautrice francese, nipote di Alejandro
 Cristobal Jodorowsky (1965-2022) – scrittore, attore, pittore e drammaturgo messicano naturalizzato francese, figlio di Alejandro

Altro 
 261690 Jodorowsky – asteroide